Landtagswahlkreis Mönchengladbach steht für folgende Landtagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Mönchengladbach I
 Landtagswahlkreis Mönchengladbach II